

Габровниця () — село в Монтанській області. Входить до складу общини Монтана.
 Габровниця () — село в Софійській області. Входить до складу общини Своге.